FOB est un sigle qui peut désigner :
 Fall Out Boy, un groupe de rock américain ;
 Free On Board (en français, franco à bord), un incoterm pour le paiement des produits exportés ;
 Fecal occult blood (en français, saignement occulte), un saignement dans les selles qui n'est pas visible à l'œil nu ;
 Forward operating base (en français, base opérationnelle avancée) ;